Iván García Sánchez (n. 1972), corridore cubano
 Iván García Casado (n. 1986), cestista spagnolo
 Iván García Navarro (n. 1993), tuffatore messicano
 Iván García Martínez (n. 1997), taekwondoka spagnolo